Horodok (ukrainisch Городок) heißen folgende geographische Objekte:

Rajon Horodok (Lwiw), Verwaltungseinheit in der Oblast Lwiw, Ukraine
Rajon Horodok (Chmelnyzkyj), Verwaltungseinheit in der Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine

Städte, Gemeinden:
Horodok (Lwiw) in der Oblast Lwiw, Ukraine
Horodok (Chmelnyzkyj) in der Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine

weitere Orte:
 Horodok (Illinzi), Dorf im Rajon Illinzi, Oblast Winnyzja, Ukraine
 Horodok (Kamin-Kaschyrskyj), Dorf im Rajon Kamin-Kaschyrskyj, Oblast Wolyn, Ukraine
 Horodok (Luzk), Dorf im Rajon Luzk, Oblast Wolyn, Ukraine
 Horodok (Manewytschi), Dorf im Rajon Manewytschi, Oblast Wolyn, Ukraine
 Horodok (Schytomyr), Siedlung städtischen Typs im Rajon Schytomyr, Oblast Schytomyr, Ukraine
 Horodok (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw, Oblast Schytomyr, Ukraine
 Horodok (Wolodymyrez), Dorf im Rajon Wolodymyrez, Oblast Riwne, Ukraine
 Horodok (Riwne), Dorf im Rajon Riwne, Oblast Riwne, Ukraine
 Horodok (Tschortkiw), Dorf im Rajon Tschortkiw, Oblast Ternopil, Ukraine

Siehe auch:
 Gorodok (russisch)
 Haradok (weißrussisch)
 Gródek (polnisch)
 Grad (Ortsname) (zur Etymologie)